Justizamt Neustadt ist der Name folgender Gerichte:

 Justizamt Neustadt in Neustadt (Hessen), siehe Amtsgericht Neustadt (Hessen)
 Justizamt Neustadt an der Heyde, Herzogtum Coburg, siehe Amtsgericht Neustadt bei Coburg
 Justizamt Neustadt an der Orla, Großherzogtum Sachsen, siehe Amtsgericht Neustadt an der Orla